Хайрюза:

 Хайрюза (приток Белой) — река в Алтайском крае, Республике Алтай. 
 Хайрюза (приток Камзаса) — река в Кемеровской области.